Tascam (акроним от TEAC Audio Systems Corporation America) — отделение TEAC, конструирующее и производящее профессиональное оборудование для звукозаписи. Базируется в США, в городе Монтебелло (штат Калифорния). В 1970-е годы предприятие выпускало магнитофоны для многоканальной записи на ленту, разработало первый кассетный магнитофон многоканальной записи и считается изобретателем концепции портастудии.

История 
Предприятие было основано как независимая компания по дистрибуции и модификации продукции корпорации TEAC на рынке профессионального аудиооборудования США в 1971 году Ёсихарой Абэ в Марина дель Рей (штат Калифорния). Компания оказалась успешной и корпорация TEAC выкупила Tascam в 1974 году, сделав её своим американским подразделением.

Награды 
 Научно-техническая академическая премия () от Академии кинематографических искусств и наук.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Производители звукового оборудования
Компании, основанные в 1971 году
Компании, упразднённые в 1974 году